Новокиевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Новокиевское сельское поселение — входит в Новоаннинский район

Омская область
 Новокиевское сельское поселение — входит в Любинский район